Ел Ислоте има више значења:

 Ел Ислоте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ислоте (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику